Der Kanton Estrées-Saint-Denis ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Clermont und Compiègne, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Estrées-Saint-Denis. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Charles Pouplin (parteilos).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 71 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Estrées-Saint-Denis aus den 15 Gemeinden Arsy, Canly, Chevrières, Estrées-Saint-Denis, Le Fayel, Francières, Grandfresnoy, Hémévillers, Houdancourt, Lachelle, Longueil-Sainte-Marie, Montmartin, Moyvillers, Remy und Rivecourt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 133,05 km2. 

Estreessaintdenis